Total poate fi:

 Total S.A., companie petrolieră franceză
 Radio Total, actualmente Radio Gold FM, a fost un post de radio din București
 Total Nonstop Action Wrestling, promoție de wrestling din Statele Unite
 Total Request Live
 Spartan:Total Warrior
 Sport Total a fost un ziar de sport din România
 Total Distribution Group, companie de distribuție de bunuri de larg consum din România
 Empire: Total War
 Medieval II: Total War
 o echipă de fotbal din Djibouti